Le patronyme Cambier (ou Cambiez) est issu du nom cambe qui signifie brasserie. Il s'agissait donc d'un brasseur de bière.

Patronyme 

 Arnauld Cambier, dessinateur de bande dessinée belge ;
 Arthur Cambier, footballeur belge ;
 Charles Cambier (1885-1955), footballeur belge ;
 Ernest François Cambier, explorateur belge du Congo ;
 Jacob Jan Cambier (1756-1831), homme politique néerlandais ;
 Juliette Cambier (1879-1963), peintre belge, épouse de Louis-Gustave Cambier ;
 Louis Cambier (1831-1894), homme politique belge, député ;
 Louis-Gustave Cambier (1874-1949), peintre français ;
 Nestor Cambier (1879-1957), peintre belge ;
 Paul-Emile Cambier (1873-1892), artiste peintre belge.

Toponyme
 avenue Ernest Cambier à Schaerbeek (Bruxelles)
 rue Ernest Cambier à Ath

Marques 
 Brasserie du Cambier à Aubigny-au-Bac en France

Héraldique

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de toponyme